

Сухаревка — присілок, Майнський район, Ульяновська область
 Сухаревка — присілок, Мелеузівський район, Башкортостан